VAPO steht für:
 Flughafen Pune in Indien (IATA-Code)
 Volkstreue außerparlamentarische Opposition, ehemalige österreichische Gruppe militanter Neonazis

VAPO